Турне четырёх трамплинов 2015/16 — 64-я серия престижных соревнований на трамплинах Германии и Австрии, проходившая с 29 декабря 2015 года по 6 января 2016 года в рамках Кубка мира по прыжкам с трамплина. Победителем стал 23-летний словенский прыгун Петер Превц, выигравший три этапа из четырёх и ставший вторым словенцем в истории, победившим в Турне (в 1996/97 годах в Турне победил Примож Петерка). 

Превц также прервал победную серию австрийских прыгунов, побеждавших в Турне семь сезонов подряд. Австрийцы не сумели выиграть ни одного этапа Турне впервые за 10 лет.

Трамплины

Соревнование

Оберстдорф

Гармиш-Партенкирхен

Инсбрук

Бишофсхофен

Общий зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальный сайт FIS 

Турне четырёх трамплинов
2015 год в спорте
2016 год в спорте
Декабрь 2015 года
Январь 2016 года
Спорт в Германии в 2015 году
Спорт в Германии в 2016 году
Спорт в Австрии в 2016 году